Hagu (Peudada), een plaats in Indonesië
Hagu (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Hagu (Tanah Luas), een plaats in Indonesië
Hagu (Panteraja), een plaats in Indonesië
Hagu (Matangkuli), een plaats in Indonesië